Pionjär, pionjärer eller pionjärerna kan syfta på:

 Pionjär – soldater i en lättare variant av ingenjörförband med brobyggnad, minering/minröjning och full stridskapacitet som specialisering, se pionjärtrupper
 Pionjär – någon av de så kallade "försvarslösa" och även för soldater som inte skött sig innan 1842, se pionjärkåren
 Pionjär – en medlem i en ungdomsorganisation som är en del av en kommunistisk rörelse, se pionjärrörelse
 Amerikansk pionjär – någon som flyttade västerut i nuvarande USA som nybyggare 
Pionjär (film) – en norsk film från 2013 av Aksel Hennie, originaltitel Pionér
 Pionjärer (1950) – en amerikansk film från 1950 av Jacques Tourneur, originaltitel Stars in My Crown
 Pionjärerna – en politisk ungdomsorganisationen i DDR, se Pionierorganisation Ernst Thälmann
 Pionjärerna (pjäs) – en pjäs
 Pionjärerna (film) – en amerikansk långfilm från 1974 i regi av Jan Troell, originaltitel Zandy's Bride

Se även
Pioneer – flera
 Pionjären – en amerikansk film från 1949, originaltitel The Fountainhead
Pionjärregementet – ett finländskt pionjärförband inom Finlands försvarsmakt